Мартяхино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мартяхино — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Мартяхино — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.